Galar, concejo de Navarre qui fait partie de la municipalité de la Cendea de Galar.
 Cendea de Galar, municipalité de Navarre, qui comporte 8 concejos, dont le concejo de Galar.